Pedro de Córdoba (1482-1521) fue un misionero y fraile dominico español.

Otras personas con el mismo nombre son:
 Pedro de Córdoba (fl. 1475-1493), pintor español;
 Pedro de Cordoba (1881-1950), actor estadounidense.